Franciaország
Bosc-Bénard-Commin, település Franciaországban, Eure megyében
Bosc-Bénard-Crescy, település Franciaországban, Eure megyében
Bosc-Bérenger, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Bosc-Bordel, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bosc-Édeline, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bosc-le-Hard, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bosc-Hyons, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bosc-Guérard-Saint-Adrien, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bosc-Mesnil, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Bosc-Renoult-en-Ouche, település Franciaországban, Eure megyében
Bosc-Renoult-en-Roumois, település Franciaországban, Eure megyében
Bosc-Roger-sur-Buchy, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében